Antonio Ferrigno – pittore italiano
 Fabrizio Ferrigno – calciatore italiano
 Lou Ferrigno – attore e culturista statunitense
 Massimiliano Ferrigno – calciatore italiano
 Robert Ferrigno – scrittore statunitense
 Salvatore Ferrigno – politico italiano